Gransinmäki är en kulle i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Helsingfors  och landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Helsingfors. Toppen på Gransinmäki är  meter över havet.

Terrängen runt Gransinmäki är platt. En vik av havet är nära Gransinmäki åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Gransinmäki.  Närmaste större samhälle är Helsingfors,  km sydost om Gransinmäki. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Nyland

Artiklar med robotjusterad position
Esbo